

Cinema
 La voce nell'ombra (Long Shot) – film del 1939 diretto da Charles Lamont
 Long Shot – film del 1978 diretto da Maurice Hatton
 Non succede, ma se succede... (Long Shot) – film del 2019 diretto da Jonathan Levine

Musica
Long Shot – album del 1969 dei The Pioneers

Pagine correlate
Longshot (disambigua)